Croix (Nord)
 Croix (Territoire de Belfort)
 Croix-Caluyau
 Croix-Chapeau
 Croix-en-Ternois
 Croix-Fonsomme
 Croix-Mare
 Croix-Moligneaux